Стоянов може да се отнася за:
 Аврам Стоянов (1892 – 1942), български политик
 Анастас Стоянов (1931 – 2004), български поет, писател, журналист и публицист
 Андрей Стоянов, няколко души с това име
 Антон Стоянов (1873 – 1903), български революционер
 Асен Стоянов (1911 – 2002), български политик
 Атанас Стоянов (р. 1969), български художник
 Благовест Стоянов (р. 1968), български състезател по кану-каяк
 Богоя Стоянов (1877 – ?), български революционер
 Божил Стоянов (1897 – 1944), български актьор
 Борис Стоянов (р. 1943), български футболист
 Борислав Стоянов, няколко души с това име
 Вангел Стоянов, общественик
 Васил Стоянов, няколко души с това име
 Велико Стоянов (р. 1943), актьор
 Велчо Стоянов (1907 – 1982), футболист
 Веселин Стоянов (1902 – 1969), български композитор
 Владислав Стоянов (р. 1987), български футболист
 Владо Стоянов (р. 1964), български футболист
 Володя Стоянов (р. 1960), български попфолкпевец
 Гаврил Стоянов (1929 – 2005), футболист и треньор
 Георги Стоянов, няколко души с това име
 Данил Стоянов, сърбски революционер
 Димитър Стоянов, няколко души с това име
 Дроздстой Стоянов (р. 1980), български психиатър
 Емил Стоянов (р. 1959), български политик
 Захари Стоянов (1850 – 1889), български революционер, писател и политик
 Иван Стоянов, няколко души с това име
 Илиян Стоянов, български футболист
 Калчо Стоянов (1842 – 1908), български печатар
 Кин Стоянов (р. 1958), български общественик
 Кирил Стоянов, няколко души с това име
 Киро Стоянов (р. 1959), скопски римокатолически епископ
 Константин Стоянов, няколко души с това име
 Коста Стоянов, няколко души с това име
 Костадин Стоянов (р. 1986), български футболист
 Красимир Стоянов, няколко души с това име
 Крум Стоянов, няколко души с това име
 Кръсте Стоянов (1880 – 1905), български революционер
 Кръстю Стоянов (1826 – 1908), кмет на Тутракан
 Лъчезар Стоянов (1938 – 1991), български актьор
 Людмил Стоянов, няколко души с това име
 Маньо Стоянов (1903 – 1986), български историк
 Методия Стоянов, български революционер
 Мирчо Стоянов (1857 – 1933), кмет на Стара Загора
 Младен Стоянов (1896 – 1969), български политик
 Насте Стоянов (1840 – 1915), български общественик
 Никола Стоянов, няколко души с това име
 Николай Стоянов, няколко души с това име
 Павел Стоянов (1839 – 1904), български зограф
 Панделия Стоянов (1900 – 1981), български революционер
 Параскев Стоянов (1871 – 1940), изтъкнат български медик
 Пенчо Стоянов (1931 – 2020), български композитор
 Петър Стоянов, няколко души с това име
 Петко Стоянов, няколко души с това име
 Ради Стоянов (р. 1979), български политик
 Рачо Стоянов (1883 – 1951), български писател и драматург.
 Симеон Стоянов (1937 – 2002), български поет
 Симо Стоянов, гъркомански революционер
 Софроний Стоянов (1871 – 1903), български офицер и революционер
 Станимир Стоянов (р. 1985), български спортен журналист
 Станислав Стоянов (р. 1976), български футболист
 Стефан Стоянов, няколко души с това име
 Стоян Стоянов, няколко души с това име
 Танчо Стоянов (1923 – 2003), български офицер, учен и учител
 Таньо Стоянов (1846 – 1876), български националреволюционер
 Теньо Стоянов (р. 1911), български журналист
 Тодор Стоянов, няколко души с това име
 Филип Стоянов (1840 – 1912), български духовник
 Хари Стоянов (р. 1956), български писател, преводач
 Христо Стоянов, няколко души с това име
 Цветан Стоянов (1930 – 1971), български литературен историк, критик и преводач
 Цветко Стоянов (1872 – ?), български революционер
 Юлий Стоянов (1930 – 2011), български кинорежисьор-документалист
 Юрдан Стоянов (1869 – 1910), военен
 Юрий Стоянов (р. 1957), съветски руски и украински актьор
 Яни Стоянов (р. 1949), български музикант
 Янко Стоянов (1879 – 1906), български учител и революционер

Български фамилни имена